Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2012, realitzats a la ciutat de Londres (Anglaterra, Regne Unit), es disputaren catorze proves de judo, les mateixes que en l'edició anterior, set en categoria masculina i set més en categoria femenina.

La competició es realitzà entre els dies 28 de juliol i el 3 d'agost a les instal·lacions de l'ExCeL London.

Resum de medalles

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Referències

Enllaços externs 

  Judo at the 2012 London Summer Games 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Judo als Jocs Olímpics